Итрабо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Коста-Тропикаль. Занимает площадь 19,08 км². Население — 1152 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Гранады